«Stoney End» — песня, написанная и записанная впервые американской певицей Лорой Ниро в 1967 году. Позже песня попала на дебютный её дебютный альбом .

Версия Барбры Стрейзанд 

Большую популярность песне принесло исполнение Барброй Стрейзанд, которая включила песню на двенадцатый одноимённый студийный альбом. Продюсером записи стал , на бэк-вокале можно услышать группу .

Версия Стрейзанд достигла пиковой шестой позиции в Billboard Hot 100, став вторым топ-10 в данном чарте. В чарте Adult Contemporary песня добралась до второй позиции. В Канаде песня заняла пятое место.

Отзывы критиков 
Мэтью Гринвальд из AllMusic отметил, что песня представила публике новую, более глубокую и современную Барбру Стрейзанд, причём с потрясающим результатом. В журнале Billboard заметили, что с таким мощным материалом у певицы есть все шансы пробиться на вершины хит-парадов.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1967 года
Синглы 1968 года
Песни Лоры Ниро
Песни, написанные Лорой Ниро
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни, спродюсированные Ричардом Перри
Песни Дайаны Росс